Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Grenada. IJsland heeft geen ambassade in Grenada.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Grenada
IJslandse